A 2009-es Magyar Kupa 2009. december 21. és december 30. között került megrendezésre, öt csapat részvételével, Hamburger Hungária Magyar Jégkorong Kupa néven. A selejtezőből négy csapat került be a döntőbe, amelynek otthonául a Dunaújvárosi Jégcsarnok szolgált. Házigazdaként a Dunaújváros csapata alanyi jogon vett részt a döntőben.

Selejtező

2009 december 21., 22., 23.

Megjegyzés: A versenykiírás szerint azonos pontszám esetén a nagyobb gólkülönbséget, illetve a több lőtt gólt kellett figyelembe venni.

Döntő
2009. december 29., 30.

Végeredmény
1.Dunaújvárosi Acélbikák-Docler
2.Újpesti TE
3.Miskolci JJSE
4.FTC Trio Trend
5.Vasas Budapest Stars

Különdíjasok
Legjobb kapus: Peter Sevela (DAB-Docler)
Legjobb hátvéd: Pozsgai Tamás (DAB-Docler)
Legjobb csatár: Borbás Gergely (UTE)

Források
icehockey.hu

Magyar jégkorong
Magyarkupa